Il doppio del Cincinnati Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Ellis Ferreira e Jan Siemerink.

Mark Knowles e Daniel Nestor hanno battuto in finale 3–6, 6–3, 6–4 Sandon Stolle e Cyril Suk.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Byron Black /  Grant Connell (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (secondo turno)

 Jacco Eltingh /  Jakob Hlasek (primo turno) 
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (secondo turno) 
 Patrick Galbraith /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno) 
 Ellis Ferreira /  Jan Siemerink (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Cincinnati Open 1996
ATP Tour 1996